Станьково:

 Станьково — деревня, Дзержинский район Минской области Белоруссии.
 Станьково — остановочный пункт Белорусской железной дороги.
 Станьково — деревня, Маевская волость Новосокольнического района Псковской области России.
 Станьково — деревня, Починковский район Смоленской области России.

См. также 
 Станьковский ключ (землевладение)